Allsvenskan i handboll 1960/1961 vanns av Vikingarnas IF, som därmed även blev svenska mästare.

Slutställning

Skytteligan
Rune Åhrling, Örebro SK - 18 matcher, 143 mål

Källor

Fotnoter

Externa länkar

Sport i Sverige 1960
Sport i Sverige 1961
1960/1961
Handbollssäsongen 1960/1961